Hotel Central steht für:

 Hotel Central (Bečov nad Teplou), Tschechien
 Hotel Central (Bitterfeld), Deutschland
 Hotel Central Prag, Tschechien
 Hotel Central (Warschau), Polen

Siehe auch:
 Central-Hotel in Berlin